Simultaan betekent gelijktijdig. Het kan verwijzen naar:

 Simultane deelname aan een misdrijf - een vorm van mededaderschap medeplichtigheid
 Simultaanagnosie - een neurologische aandoening waarbij men slechts één object of onderdeel daarvan tegelijk kan waarnemen
 Simultaankerk - een kerkgebouw voor meerdere gemeentes of meerdere gezindtes
 Simultaanschool - een gebouw waarin twee of meer leerinstituten gevestigd zijn.
 Simultaanspel - een sporter neemt het op tegen meerdere tegenstanders tegelijk, vooral bij schaken of dammen
 Simultaansurfen - Simultaan zappen en surfen, een rage waarbij men de TV en de PC tegelijkertijd gebruikt
 Simultaanvertaling - een tolk vertaalt gesproken tekst onmiddellijk
 Simultaanvoorstelling -  een afbeelding die gebeurtenissen toont die niet gelijktijdig plaatsvinden
 Simultane contra-compositie - een schilderij van de Nederlandse schilder Theo van Doesburg in het MoMA in New York
 Simultane verdeling - de (gezamenlijke) verdeling van meerdere stochastische variabelen
 Simultaneum - een situatie waarbij meerdere denominaties een kerkgebouw delen. Simultaneum verwijst ook naar beleid dat op deze situatie gericht is